Okręty US Navy o nazwie USS "Fuller", pochodzącej, w przypadku pierwszego okrętu od kapitana Edwarda Fullera (syna), w drugim przypadku od generała Bena Hebarda Fullera (ojca):

 Pierwszy "Fuller" (DD-297) był niszczycielem, który wszedł do służby w 1920 i został zniszczony w czasie katastrofy przy Przylądku Honda w 1923 roku.
 Drugi "Fuller" (AP-14/APA-7) był okrętem transportowym, przyjętym do służby w 1941 roku i wycofanym w 1946.

Fuller